Бучумень:

 Бучумень — село в Унгенском районе Молдавии.
 Бучумень — железнодорожная станция в Унгенском районе Молдавии.